«Ужасные родители» () — кинофильм режиссёра Жана Кокто, вышедший на экраны в 1948 году. Экранизация одноимённой пьесы Кокто; в фильме задействованы те же актёры, что и в сценической постановке произведения.

Сюжет 
Немолодая семейная пара — Ивонн и Жорж — живут в больших запущенных апартаментах вместе со своим 22-летним сыном и близкой родственницей Леони, сестрой Ивонн. Мишель прошлую ночь провёл не дома, и мать, привыкшая контролировать его поступки, не находит себе места от беспокойства. Появившийся наконец сын наносит следующий удар: он заявляет, что встретил девушку по имени Мадлен, полюбил её и намерен на ней жениться. По его словам, Мадлен находится на содержании у какого-то состоятельного старика, но теперь твёрдо намерена завершить этот этап своей жизни. Жорж с ужасом узнаёт в этом старике себя. Что же делать? Рассудительная Леони, в молодости любившая Жоржа, предлагает выход из ситуации...

В ролях 
 Жан Маре — Мишель
 Жозетт Дэй — Мадлен
 Ивонн де Бре — Ивонн («Софи»), мать Мишеля
 Марсель Андре — Жорж, отец Мишеля
 Габриэль Дорзиа — Леони, сестра Ивонн
 Жан Кокто — голос за кадром

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Жана Кокто
Фильмы по сценариям Жана Кокто
Экранизации произведений Жана Кокто
Фильмы Франции 1948 года